Charig kan som auktorsförkortning betyda:

 Alan Jack Charig
 Alan J. Charig

Robotskapade auktorsförkortningar